El término trona puede referirse a:

 Trona, mueble para alimentar a bebés.
 Trona, un mineral de sodio.
 Trona, localidad de California, en Estados Unidos.
 Trona, sillón en que se sienta el obispo.